Rivière aux Eaux Mortes kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière aux Eaux Mortes (vattendrag i Kanada, lat 47,11, long -72,62), Québec, 
 Rivière aux Eaux Mortes (vattendrag i Kanada, lat 48,45, long -72,83), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar